Uranio puede referirse a:

 Un dios uranio o deidad celestial griega.
 El elemento químico uranio
 Uranius, usurpador romano.
 Disco de Uranio, certificado de venta discográfico.
 Uranio, antigua ciudad de Caria, en Asia Menor.
 Uranio TV, canal de televisión desaparecido del Perú, llamado anteriormente [[Uranio 
15]].
'''Uranio Banda de Rock Dominicana